Носково — название населённых пунктов в России.

 Носково — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Носково — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Носково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Носково — село в Сусанинском районе Костромской области.
 Носково — деревня в Варгашинском районе Курганской области.
 Носково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Носково — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Носково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Носково — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Носково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Носково — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Носково — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Носково — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Носково — деревня в Торопецком районе Тверской области.

См. также 
 Носково-1
 Носково-2
Старое Носково